Joel Eriksson Ek (né le  à Karlstad en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Il est le fils du joueur de hockey Clas Eriksson. Son oncle Björn Eriksson et son frère Olle Eriksson Ek sont aussi des joueurs de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Färjestad BK, il commence sa carrière professionnelle en 2014-2015 avec cette même équipe. Il est classé comme le quatrième meilleur espoir européen par la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey pour le Repêchage d'entrée dans la LNH 2015. Il est repêché  au total par le Wild du Minnesota lors du repêchage de 2015. Il part en Amérique du Nord en 2016 et est assigné au Wild de l'Iowa, club ferme du Wild du Minnesota dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec le Wild face aux Devils du New Jersey et marque son premier but.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Färjestad BK U16 || U16 SM || 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Färjestad BK U16 || U16 SM || 8|| 9|| 7|| 16|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Färjestad BK U18 || J18 Elit || 8|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Färjestad BK U18 || J18 Allsvenskan || 18|| 0|| 5|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Färjestad BK U18 || J18 Elit || 19|| 16|| 9|| 25|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Färjestad BK U18 || J18 Allsvenskan || 14|| 6|| 9|| 15|| 14|| 5|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 2013-2014 || Färjestad BK U20 || J20 SuperElit || 13|| 2|| 2|| 4|| 4|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2014-2015 ||  Färjestad BK U20 || J20 SuperElit || 25|| 21|| 11|| 32|| 20|| 6|| 5|| 5|| 10|| 6
|-
| 2014-2015 || Färjestad BK || SHL || 34|| 4|| 2|| 6|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || Färjestad BK || SHL || 41|| 9|| 6|| 15|| 18|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2016-2017 || Wild de l'Iowa || LAH ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH ||15 || 3 || 4 || 7 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Färjestad BK || SHL || 26 || 8 || 8 || 16 || 12 || 7 || 3 || 3 || 6 || 0
|-
| 2017-2018 || Wild du Minnesota || LNH || 75 || 6 || 10 || 16 || 22 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Wild de l'Iowa || LAH || 8 || 3 || 5 || 8 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Wild du Minnesota ||LNH || 58 || 7 || 7 || 14 || 20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Wild de l'Iowa ||LAH || 9 || 4 || 5 || 9 || 8 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Wild du Minnesota || LNH || 62 || 8 || 21 || 29 || 22 ||4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2020-2021 || Wild du Minnesota || LNH || 56 || 19 || 11 || 30 || 20 || 7 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2021-2022 || Wild du Minnesota || LNH || 77 || 26 || 23 || 49 || 28 || 6 || 3 || 2 || 5 || 8
|-

| 343 || 69 || 76 || 145 || 116 || 25 || 6 || 4 || 10 || 12

Au niveau international 

| 2014 || align="left"|Défi mondial des moins de 17 ans || 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| || align="left"| place 
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 5|| 1|| 6|| 2|| -4|| align="left"|  place
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 6|| 3|| 9|| 4|| +8|| align="left"|  place
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 10 || 1 || 2 || 3 || 4 || +5 || align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en janvier 1997
Naissance à Karlstad
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Wild de l'Iowa
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage du Sibir Novossibirsk